Švedska ženska bendijska reprezentacija predstavlja Švedsku u športu bendiju.

Šveđanke su osvojile svjetsko prvenstvo dvaput, u Finskoj i SAD-u, u Minnesoti.

Bendijske reprezentacije
Bendi, žene

en:Swedish national bandy team